Valea Morilor se poate referi la:

"Valea Morilor", o arie protejată din județul Cluj;
Râul Valea Morilor, afluent al Arieșului;
Râul Valea Morilor, afluent al râului Valea Neagră;
Râul Huda lui Papară, care uneori este numit și Valea Morilor
Lacul , un lac din Chișinău, Republica Moldova
Parcul Valea Morilor, un parc din Chișinău, Republica Moldova